Мезонсе́ль-ан-Гатіне́, Мезонсель-ан-Ґатіне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південь від Парижа, 40 км на південь від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Мезонсель-ан-Гатіне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна